Herrsingel i bordtennis vid olympiska sommarspelen 2012 spelades i ExCeL under månadsskiftet juli/augusti 2012. Regerande mästare innan tävlingarna var Ma Lin från Kina.

Medaljörer

Format
Totalt 72 spelare beräknas delta i grenen som planeras att avgöras som en vanlig utslagstävling.

Program
Lokal tid, UTC+2

Inledande omgångar

Kvalomgång
I kvalomgången gick de tio lägst rankade in och vinnarna gick vidare till den första omgången.

Första omgången
I den första omgången gick spelarna på ranking nummer 33 till 59 in och bestod utöver det av de fem vinnarna från kvalomgången. De sexton vinnarna gick vidare till den andra omgången.

Andra omgången
I den andra omgången deltog 16 spelare som vann sin match i den första omgången samt 16 spelare rankade på plats 17 till 33. De totalt 16 vinnarna gick sedan vidare till den tredje omgången.

Tredje omgången
Den tredje omgången var den omgång där alla spelare till slut gått in i och med att spelarna rankade på plats 1 till 16 gick in i omgången. De mötte 16 segrare från den andra omgången. Vinnarna gick vidare till åttondelsfinal.

Slutspel

Bildgalleri

Referenser

Bordtennis vid olympiska sommarspelen 2012